Ґміна Вількув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Вількув (Опольський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Вількув (Намисловський повіт) — сільська ґміна у Опольському воєводстві